Ко́рпия́рви — озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2 км², площадь бассейна — 126 км². Располагается на высоте 183,3 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, вытянутая с запада на восток. Берега каменисто-песчаные, сильно изрезаны.

С запада в озеро втекает, а с востока вытекает река Корпийоки (в нижнем течении Тухкападук).

В восточной части озера есть единственный остров без названия.

Ближайший населённый пункт — посёлок городского типа Пяозерский — находится в 18 км по дороге местного значения  («Автомобильная дорога Р-21 „Кола“ — Пяозерский — граница с Финляндской Республикой») к востоку от озера.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 02020000411102000000469.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Пончи
Озёра Лоухского района